Maria Helena Kelles-Krauz (1882-1969) - z domu Nynkowska, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej i Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, przewodnicząca Rady Miejskiej Radomia, żona Stanisława Kelles-Krauza
 Maria Katarzyna Kelles-Krauz (1873-1943) - z domu Goldsteyn, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej i Ligi Kobiet Galicji i Śląska, radna miasta Lwowa, żona Kazimierza Kelles-Krauza

Ludzie urodzeni w Radomiu